Dalle Nogare é um apelido de família da onomástica da língua italiana, presente no norte da Itália (sobretudo em duas províncias: a província de Vicenza e a província de Veneza). O sobrenome já é encontrado em meados do século XI, em Veneza, com Orseolo Dalle Nogare, patrício veneziano e secretário da República de Veneza.

Membros desta família ocuparam altos cargos na administração da República de Veneza: 
 Agnello Dalle Nogare (1218 - 1300), secretário do tesouro e conselheiro do doge de Veneza; 
 Marco Dalle Nogare (1243 - 1315), secretário do doge e embaixador de Veneza junto à Santa Sé; 
 Ottavio Dalle Nogare (1412 - 1498), secretário do doge, embaixador de Veneza na Espanha e responsável pelo exílio de Michelangelo na Giudecca; 
 Guido Dalle Nogare (1430 - 1491, embaixador de Veneza na Inglaterra, foi um dos italianos que negociaram o chápeu de cardeal para Thomas Wolsey;
 Gianfrancesco Dalle Nogare (1454 - 1510), vice-doge, doge provisório, e, posteriormente, auto-proclamado Príncipe de Ragusa;
 Giacomo Agnello Dalle Nogare (1866 - 1895), conde do Reino da Itália, industrial italiano, vice-prefeito (vice-sindaco) da cidade (comune) de Veneza e um dos proprietários do ‘’Moinho Stucky’’.

Os Dalle Nogare também se destacaram no governo das cidades de Ragusa, Livorno e Vicenza. 

No Brasil é comum nos estados de São Paulo e Rio Grande do Sul devido à maciça imigração italiana. São membros destacados desta família no Brasil:
 Camila Scolecchi Dalle Nogare (1952), pianista e atriz teatral gaúcha;
 Francisco de Mello Dalle Nogare (1961), político de Campinas;
 Guiomar Antonietta Dalle Nogare Craveiro (1976, modelo gaúcha, mais conhecida por Nietta Craveiro.
 Isaías Dalle Nogare Liebana (1966, jornalista paulistano) 

Famílias da Itália
Nobres da Itália
Sobrenomes da língua italiana